Andrei Krassowski ist der Name folgender Personen:

* Andrei Afanassjewitsch Krassowski (1822–1868), russischer Offizier und ukrainischer Revolutionär
 Andrei Nikolajewitsch Krassowski (* 1953), russischer Mathematiker und Hochschullehrer